Ислам в Швеции () — вторая (после христианства) по значению религия в стране, численность последователей которой составляла в 2014 году от 450 000 до 600 000 граждан, постоянно проживающих в Швеции (около 5 % от всего населения страны). Ислам представлен в стране в основном выходцами из Марокко, Боснии и Герцеговины и Ирака.

История 

Ислам появился на территории Швеции в 1970-х годах с иммигрантами с Ближнего Востока.

Большинство мусульман Швеции — это иммигранты из Ирана и Ирака, члены их семей и родившиеся в этих семьях дети. Вторая по численности группа мусульман — выходцы из республик бывшей Югославии (по большей части из Боснии). Значительное сообщество представляет также группа из Сомали и Марокко.

В Швеции находится несколько мечетей, построенных мусульманами и используемых как для молитвы, так и социальной активности групп мусульман.

Мальмёнская соборная мечеть была построена в 1984 году, а в 1995 году была построена Уппсальская мечеть. Наибольшее число мечетей было построено в 2000-х годах: Стокгольмская соборная мечеть (2000), мечеть Умео (2006) мечеть Фиттья (завершена в 2007).

В 2000 году на территории Швеции проживало порядка 300 000 — 350 000 «этнических мусульман», что составляло около 3,5 % от всего населения страны; под термином «этнический мусульманин» понимались люди, которые «принадлежали к мусульманству по рождению, имели традиционные мусульманские имена и т. д.».), из них около 100 000 человек были мусульманами нового поколения, то есть рождёнными в мусульманских семьях уже в Швеции.

В 2015 году численность мусульман составила уже порядка 450 000 — 600 000 человек или около 5 % от всего населения страны. Также в 2012 году численность Союза мусульман Швеции составляла 106 327 тысяч зарегистрированных членов.

См. также 
 Религия в Швеции

Примечания

Литература 
 
 Alwall, Jonas (1998), Muslim rights and plights : the religious liberty situation of a minority in Sweden, Lund : Lund University Press, pp. 145—238
 
 Carlbom, Aje (2003), The Imagined versus the Real Other : Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden, Lund: Lund Monographs in Social Anthropology, pp. 63-163
 Nielsen, Jørgen S. (1992), Muslims in Western Europe, Edinburgh : Edinburgh University Press, pp. 80-84
 Sander, Åke (1990), Islam and Muslims in Sweden, Göteborg : Centre for the Study of Cultural Contact and International Migration, Gothenburg University
 Sander, Åke (1993), Islam and Muslims in Sweden and Norway : a partially annotated bibliography 1980—1992 with short presentations of research centres and research projects, Göteborg : Centre for the Study of Cultural Contact and International Migration, Gothenburg University
 Sander, Åke (1997), «To what extent is the Swedish Muslim religious?», in Steven Vertovec and Ceri Peach (eds.), Islam in Europe : The politics of religion and community, London : Macmillan and New York : St.Martin’s, pp. 179—210
 Sander, Åke (2004), «Muslims in Sweden», by Muhammad Anwar, Jochen Blaschke and Åke Sander, State Policies Towards Muslim Minorities: Sweden, Great Britain and Germany, Berlin : Parabolis

Ссылки 
 Muslims in Sweden
 Links: Islam in Western Europe: Sweden
 List of Mosques in Stockholm
 IslamGuide Association